Singe-lion est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de primates simiiformes.

 Les singes-lions désignent les singes platyrhiniens du genre Leontopithecus, également appelés « tamarins-lions ».
 Le Singe-lion est un autre nom pour le Gélada (Theropithecus gelada), un singe catarhinien d'Afrique orientale.

Références 

Homonymie
Primate (nom vernaculaire)
Nom de primate ambigu